Charles Colville (1770–1843) – brytyjski generał
 Charles Colville, 1. wicehrabia Colville of Culross (1818–1903) – brytyjski polityk i arystokrata
 Charles Colville (ur. 1955) – brytyjski komentator sportowy